Santa Claus est le nom de Saint Nicolas en anglais, transcription de la prononciation américaine de Sankt Niclaus. Il lui a aussi été attribué le nom de Père Noël. Santa Claus est à peu près l'équivalent du Père Noël en France, malgré leur différence de costume : Santa Claus a une veste et un bonnet rouges, originellement verts, alors que le Père Noël français a une grande houppelande rouge avec une capuche ; saint Nicolas, évêque, a l'habit ecclésiastique de sa fonction, avec la crosse et la mitre, éléments de costume que ne porte pas Santa Claus. En outre, la fête de Santa Claus est la Saint-Nicolas, le  soit  avant la fête de Noël en France.

Villes 
 
 Santa Claus (Géorgie)
 Santa Claus (Indiana)

Culture 
 Santa Claus, un album de bande dessinée.
 Santa Claus, un film britannique réalisé en 1898 par George Albert Smith.
 Santa Claus, un film mexicain réalisé en 1959 par René Cardona.
 Santa Claus, un film américain réalisé en 1985 par Jeannot Szwarc.
 The Santa Clause, titre original de Super Noël, un film américain réalisé en 1994 par John Pasquin.

Homonymie de localités
Homonymie de titre